Boutboul est un nom de famille d'origine juive fréquent en Afrique du Nord. Il est porté notamment par :
Darie Boutboul (née en 1958), jockey et chroniqueuse de radio française ;
Marie-Élisabeth Cons-Boutboul (1924-2021), mère de Darie Boutboul, et principalement connue pour le meurtre de son gendre Jacques Perrot dans les années 1980 ;
Félix Boutboul (né en 1958), connu sous le pseudonyme de Félix Gray, chanteur et auteur-compositeur français ;
Gaston Boutboul (1896-1980), connu sous le pseudonyme de Gaston Bouthoul, sociologue français ;

Fiction 
 Chochana, Maurice et Suzie Boutboul, personnages fictifs de la série de films français La Vérité si je mens !, réalisés par Thomas Gilou de 1997 à 2012.

Patronyme séfarade